Saxana nebo Saxána může být:

filmová postava
hlavní postava z československého filmu Dívka na koštěti, mladá čarodějnice, hraje ji Petra Černocká
postava z českého filmu Saxána a Lexikon kouzel

jiný význam
Saxana (píseň), titulková píseň z filmu Dívka na koštěti, zpívá ji Petra Černocká
Saxána a Lexikon kouzel (kniha), kniha Ivony Březinové